Biagio Bartalini (1750-1822), médecin et botaniste italien,
  (1884-1962), homme politique et journaliste italien, 
 Marcello Bartalini (1962-), coureur cycliste italien,
 Remo Bartalini (1930-), coureur cycliste italien.

Patronyme italien